Southwick House ist der Name folgender Bauwerke:

 Southwick House (Dumfries and Galloway), Schottland
 Southwick House (Hampshire), Herrenhaus in Portsmouth, England
 Southwick House (Massachusetts), Vereinigte Staaten